Comitatul Oneida sau Oneida County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Oneida County, Idaho 
 Oneida County, New York 
 Oneida County, Wisconsin